Премьер-министр в Сенегале — глава правительства Сенегала, который сам составляет и выбирает кабинет министров, но только с согласованием этого вопроса с президентом Сенегала, и на должность которого назначает сам президент.

Список премьер-министров Сенегала 
Список премьер-министров Сенегала в хронологическом порядке с указанием партийной принадлежностью:

 Мамаду Диа — 4 апреля 1959 — 18 декабря 1962 — (Сенегальский Прогрессивный Союз, сейчас такая партия уже не существует)
 С 18 декабря 1962 по 26 февраля 1970 пост упразднён
 Абду Диуф — 26 февраля 1970 — 31 декабря 1980 — (Сенегальский Прогрессивный Союз, в 1976 партия изменила название на Социалистическая Партия Сенегала)
 Хабиб Тиам (первый срок) — 1 января 1980 — 3 апреля 1983 — (Сенегальский Прогрессивный Союз)
 Мустафа Ньясс (первый срок) — 3 апреля 1983 — 29 апреля 1983 — (Сенегальский Прогрессивный Союз)
 С 29 апреля 1983 по 8 апреля 1991 пост упразднён
 Хабиб Тиам (второй срок) — 8 апреля — 3 июля 1998 — (Сенегальский Прогрессивный Союз)
 Мамаду Ламин Лум — 3 июля 1998 — 5 апреля 2000 — (Сенегальский Прогрессивный Союз)
 Мустафа Ньясс (второй срок) — 5 апреля 2000 — 3 марта 2001 — (Альянс Прогрессивных Сил)
 Маме Мадиор Бойе (первая женщина — премьер-министр в истории Сенегала) — 3 марта 2001 — 4 ноября 2002 — (Сенегальская Демократическая Партия)
 Идрисса Сек — 4 ноября 2002 — 21 апреля 2004 — (Сенегальская Демократическая Партия)
 Маки Салл — 21 апреля 2004 — 19 июня 2007 — (Сенегальская Демократическая Партия)
 Шейх Хаджибу Сумаре — 19 июня 2007 — 30 апреля 2009 — (беспартийный)
 Сулейман Ндене Ндиайе — 30 апреля 2009 — 5 апреля 2012 — (Сенегальская Демократическая Партия)
 Абдуль Мбайе — 5 апреля 2012 — 3 сентября 2013 — (беспартийный)
 Аминату Туре  — 1 сентября 2013 — 8 июля 2014 — (Альянс за республику)
 Мохамед Дионне — 8 июля 2014 — 14 мая 2019 — (беспартийный)
 С 14 мая 2019 по 17 сентября 2022 пост упразднён
 Амаду Ба — с 17 сентября 2022 — (беспартийный)

Ссылки 
 World Statesmen — Senegal

Сенегал

Списки:Сенегал